«Борац» — название нескольких футбольных клубов:
 «Борац» ― боснийский футбольный клуб из города Баня-Лука (Республика Сербская).
 «Борац» — сербский футбольный клуб из города Чачак.